Первая лига 1981/1982 годов () — 56-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1981/1982
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1981 году
Спорт в Чехословакии в 1982 году